La Bretenière (Doubs)
La Bretenière (Jura)
ook:
Bretenière, Côte-d'Or
Bretenières, Jura